Coupé peut faire référence à:

Nom commun 
 Coupé, un type de voiture hippomobile 
 Coupé, un type de carrosserie automobile
 Brilliance Coupé, une automobile
 Hyundai Coupé, une automobile
 Au tennis de table, une balle coupée est frappée en mettant la raquette quasiment à l'horizontale et en passant en dessous de la balle, ce qui lui applique une rotation la faisant "plonger" dans le filet après le renvoi de l'adversaire.

Patronyme 

 Annick Coupé (1953-), syndicaliste française ;
 Bruno Coupé (1962-), chanteur français ;
 Jacques-Michel Coupé, (1737-1809), abbé et homme de lettres français ;
 Jean-Marie-Louis Coupé (1732-1818), homme politique français ;
 Louis-Jean-Baptiste Le Coupé (1770-1840), amiral français ;
 Coupé Cloué (1925-1998), footballeur haïtien ;
 Geoffrey Coupé (1981-), coureur cycliste belge.

Voir aussi 
 Coupé cabriolet
 , sommets montagneux du massif du Piton de la Fournaise
 Coupé-décalé, type de danse
 Un type de partition d'écu, voir partition héraldique